Okręty US Navy o nazwie USS  "Simpson":
Pierwszy "Simpson" (DD-221) był niszczycielem typu Clemson, który służył w latach 1920 - 1946.
Drugi "Simpson" (FFG-56) jest fregatą rakietową typu Oliver Hazard Perry, która weszła do służby w 1985 i nadal w niej pozostaje (stan na 2006 rok).
Simpson